

Toponymes 

Montpezat est le nom de trois communes françaises :

 Montpezat, dans le Gard
 Montpezat, dans le Gers
 Montpezat, en Lot-et-Garonne ; commune aussi appelée Montpezat-d'Agenais ou Montpezat d’Agenais

et de deux anciennes communes :

 Montpezat, dans les Alpes-de-Haute-Provence qui a fusionné avec la commune de Montagnac pour former la commune de Montagnac-Montpezat en janvier 1974
 Montpezat, en Gironde, aujourd'hui intégrée à Mourens

La grotte de Montpezat est un nom parfois employé pour désigner la grotte de la Tourasse à Saint-Martory, en Haute-Garonne.

Patronyme 
 Antoine de Lettes-Desprez de Montpezat (1490-1544), un maréchal de France et gouverneur du Languedoc
 Jean de Montpezat de Carbon (1605-1685), un prélat français et frère de Joseph
 Jean Montpezat (1937-), un haut-commissaire de la République en Polynésie française
 Joseph de Montpezat de Carbon (1615-1687), un prélat français et frère de Jean
 Henry Auguste d'Ainecy de Montpezat (1817-1859), peintre français

Voir aussi 

 Montpezat-de-Quercy, en Tarn-et-Garonne ; gentilé : Montpezatais
 Montpezat-sous-Bauzon, dans l'Ardèche
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France